Le patronyme néerlandais ou flamand Vleeschauwer ou De Vleeschauwer renvoie vers une profession : le boucher (du nl. vleeshouwer : de vlees : viande et (af)houwen : (dé)couper ).

De multiples variantes existent :
 Vleeschauwer, Vleeschouwer, Vleeschhouwer, Vleeshouwer
 avec l'article de: De Vleeschauwer , De Vleeschouwer, De Vleeschhouwer, De Vleeshauwer, De Vleeschhauwer, De Vleeschouder, De Vleshouwer, De Vleshouder, De Vleshoudere, De Vleeshouver, De Vleeschhouver, De Vleeschauver, De Vleeshouwer, De Vleschauwer, De Vleschouwer, De Vlesschouwer, De Vleschoudere, De Vleeswouer
 De Vlesaver, Devlésaever, De Vlésaver
 De Vlischouwer, De Flesschouwer
 avec le suffixe génitif -s : Vleeschhouwers, Vleeschowers, Vleeshouwers

Albert de Vleeschauwer (1897-1971), ministre belge ;
Koen De Vleeschauwer (°1971), joueur de football belge.